Rifiuti del processo alimentare – sostanze derivanti da alimenti che vengono scartate, come gli scarti di cucina
 Rifiuto organico umano – prodotto dell'attività biologica dell'uomo, come le feci e l'urina